R17 bzw. R 17 steht für:
 HMAS Sydney (R17), australischer Flugzeugträger
 HMCS Algonquin (R17), kanadischer Zerstörer
 Unique Modèle R17, französische Pistole der Manufacture d'armes des Pyrénées françaises
 R17, französisches Automobil, siehe Renault 17
 BMW R 17, deutsches Motorrad
 „Selbstentzündlich an der Luft“, Gefahrstoffkennzeichnung, siehe R- und S-Sätze #Liste der Hinweise auf besondere Risiken (R-Sätze)

R-17 steht für:
 USS R-17 (SS-94), US-amerikanisches R-Klasse-Unterseeboot
 R-17 (Rakete), russische ballistische Boden-Boden-Rakete
 Typ R-17, Rettungsbootklasse der Seenotrettungsdienste Polens und der DDR
 R-17 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine

R17